''Rolling Stone i direktöversatt engelska "rullande sten"; jämför talessättet "på rullande sten växer ingen mossa".

Rolling Stone kan även syfta på:

 Rolling Stone, en amerikansk tidskrift med inriktning på musik
 The Rolling Stones, en brittisk musikgrupp
 The Rolling Stones (musikalbum), ett musikalbum
 Rollin' Stone, en sång av Muddy Waters från 1948
 Like a Rolling Stone, en sång av Bob Dylan från 1965
 Rolling stone (kortspel), ett engelskt kortspel för barn